Santa Tecla - Santa do século I e a santa mais conhecida como "Santa Tecla".
 Susana, Arquelais e Tecla - virgens mártires do século III.

Outros 
 Santa Tecla de Basto - freguesia portuguesa do concelho de Celorico de Basto.
 Santa Tecla (El Salvador) - uma cidade de El Salvador, localizada na região metropolitana da cidade de San Salvador.
 Santa Tecla (Tupanciretã) - localidade rural do município de Tupanciretã, no Rio Grande do Sul.
 Forte de Santa Tecla -  antigo forte no município de Bagé, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Desambiguações de santos